Josemar, właśc. Josemar Tiago Machaísse (ur. 7 sierpnia 1987) – mozambicki piłkarz grający na pozycji pomocnika.

Kariera klubowa 
Karierę piłkarską Josemar rozpoczął w klubie GD Maputo i w jego barwach zadebiutował w 2007 roku w pierwszej lidze mozambickiej. W 2007 i 2008 roku zdobył z nim Maputo Honour Cup. W 2010 roku do innego stołecznego klubu CD Costa do Sol. W 2012 roku został zawodnikiem CD Maxaquene. Następnie grał w Atlético Sport Aviação. W 2018 trafił do Progresso Sambizanga.

Kariera reprezentacyjna 
W reprezentacji Mozambiku Josemar zadebiutował w 2007 roku. W 2010 roku został powołany do kadry na Puchar Narodów Afryki 2010, na którym rozegrał 2 mecze: z Egiptem (0:2) i z Nigerią (0:3).

Bibliografia 
 

Reprezentanci Mozambiku w piłce nożnej
Piłkarze Grupo Desportivo de Maputo
Piłkarze CD Maxaquene
Piłkarze Liga Desportiva de Maputo
Piłkarze CD Costa do Sol
Piłkarze Atlético Sport Aviação
Piłkarze Progresso Associação do Sambizanga
Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 2010
Urodzeni w 1987